Simon Pál (1811–1887) ügyvéd, országgyűlési követ, országgyűlési képviselő, földbirtokos
 Simon Pál (1850 k.–1887) ügyvéd, költő, lapszerkesztő 
 Simon Pál (1891–1922) atléta, rövidtávfutó, szállodatulajdonos
 Simon Pál (1929–2021) vegyészmérnök, miniszter
 Simon Pál (1948) veteránbusz és (Lanta Consulting Kft.) cégtulajdonos
kitalált személy
 Simon Pál, Galgóczi Erzsébet Vidravas című regényének főhőse